Варшавский филармонический оркестр, оркестр Варшавской национальной филармонии () — польский симфонический оркестр, базирующийся в Варшаве. Основан в 1901 г.

История
Оркестр дал первый концерт 5 ноября 1901 года в специально построенном концертном зале, общий облик которого архитектор Кароль Козловский создал с оглядкой на здание парижской Гранд Опера; оркестр под управлением Эмиля Млынарского и пианист Игнацы Падеревский исполнили программу, целиком составленную из произведений польских композиторов. До Второй мировой войны оркестр стал заметным явлением на европейской музыкальной сцене. Своими произведениями дирижировали в Варшаве Эдвард Григ, Руджеро Леонкавалло, Артюр Онеггер, Сергей Прокофьев, Морис Равель, Сергей Рахманинов, Игорь Стравинский, Рихард Штраус; с оркестром выступали такие солисты, как Клаудио Аррау, Леопольд Ауэр, Эжен Изаи, Пабло Казальс, Пабло Сарасате, Жак Тибо, Яша Хейфец, Фёдор Шаляпин. Начиная с 1927 г. Варшавский филармонический оркестр аккомпанировал финалистам Международного конкурса пианистов имени Шопена.

При взятии Варшавы немецко-фашистскими войсками в 1939 г. здание филармонии было сожжено, а в ходе подавления Варшавского восстания практически стёрто с лица земли. Половина музыкантов оркестра погибла за время Второй мировой войны. Тем не менее в 1947 г. оркестр открыл новый сезон. В 1955 г. открылось и новое здание филармонии (открытие было приурочено к V Конкурсу пианистов имени Шопена), в ознаменование этого события филармонии (и оркестру вместе с ней) было присвоено звание Национальной.

Музыкальные руководители 

 Эмиль Млынарский (1901—1905)
 Зыгмунт Носковский (1906—1908)
 Генрик Мельцер-Щавиньский (1908—1909)
 Гжегож Фительберг (1909—1911)
 Здзислав Бирнбаум (1911—1918)
 Роман Хойнацкий (1918—1938)
 Юзеф Озиминьский (1938—1939)
 Ольгерд Страшиньский (1945—1946)
 Анджей Пануфник (1946—1947)
 Ян Маклакевич (1947—1948)
 Витольд Рудзинский (1948—1949)
 Владислав Рачковский (1949—1950)
 Витольд Ровицкий (1950—1955)
 Богдан Водичко (1955—1958)
 Витольд Ровицкий (1958—1977)
 Казимеж Корд (1977—2001), затем получил звание почётного дирижёра.
 Антоний Вит (2002—2013)
  (2013—2019)
 Андрей Борейко (с 2019)

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Очерк истории оркестра на сайте Culture.Pl 

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1901 году
Симфонические оркестры Варшавы